Hiles ist der Familienname folgender Personen:

Henry Hiles (1826–1904), englischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
John Hiles (1810–1882), englischer Organist und Musikpädagoge